

Geografia

Svizzera 
 Münchwilen – comune nel distretto di Laufenburg (Canton Argovia)
 Münchwilen – comune nel distretto di Münchwilen (Canton Turgovia)
 Distretto di Münchwilen – distretto con capoluogo Münchwilen